Los Pozos kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Montes Aguayo,

Mexiko 

 Los Pozos, Querétaro Arteaga, San Joaquín, 
 Los Pozos, Rosario, 
 Los Pozos, Veracruz, Platón Sánchez, 
 Los Pozos, Hidalgo, 
 Los Pozos, Guerrero, Coyuca de Catalán, 
 Los Pozos, Los Reyes, 
 Los Pozos, Mazatlán, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar